

Linguistique 
 Omicron,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )

Sciences et techniques

Astronomie 
 Omicron, désignation de Bayer habituelle de la  brillante étoile d'une constellation :

Santé 
Omicron est le nom de l'un des variants du SARS-CoV-2

Mathématiques 
 Ο (grand O), notation décrivant la croissance d'une fonction asymptotique.

Véhicules 
 Lancia Omicron, châssis produit par le constructeur italien Lancia Veicoli Speciali de 1927 à 1936 à destination des carrossiers pour la construction d'autocars et d'autobus.

Culture 

 Omicron est un film italien de 1963, réalisé par Ugo Gregoretti ;
 Omikron: The Nomad Soul est un jeu d'action-aventure développé par Quantic Dream, sorti en octobre 1999.